Campione puede referirse a:

 Campione d'Italia, municipio italiano en la provincia de Como, región de Lombardía
 Campione!, serie de novelas ligeras japonesas escritas por Jō Taketsuki e ilustradas por Sikorsky